Edward C. Banfield (1916-1999), politologo americano, creatore dell'archetipo del familismo amorale
Edward Banfield (9 febbraio 1837 – 6 luglio 1872), ingegnere ferroviario inglese attivo in Argentina
Goffredo de Banfield (6 febbraio 1890-23 settembre 1986), aviatore della marina austro-ungarica
Banfield, città argentina nella provincia di Buenos Aires a cui fu dato il nome in onore dell'ingegner Edward Banfield
Club Atlético Banfield, squadra di calcio della città di Banfield